Примера Дивисьон 1952 () — 22-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1952 на rsssf.com

1952
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1952 году